Jméno a příjmení Jason Robards může být:

 Jason Robards (1892) (1892–1963) – americký herec, děd
 Jason Robards (1922) (1922–2000) – americký herec, otec
 Jason Robards (1948) (* 1948) – americký herec, syn